Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але не брала участі через завершення кар'єри в квітні.

Анна Чакветадзе виграла титул, у фіналі перемігши Саню Мірзу з рахунком.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2007
Bank of the West Classic